Богадо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Богадо, Джованни (род. 2001) — парагвайский футболист, полузащитник.
 Богадо, Херемиас (род. 1995) — парагвайский футболист, защитник.
 См. также 
 Старые Богады — село в Буздякском районе Башкортостана, центр Арслановского сельсовета.